Anarawd ap Rhodri (+916), koning van Gwynedd
 Anarawd ap Gruffydd (+1143), prins van Deheubarth